Sougouma peut désigner :
 Sougouma, la localité située dans le département de Kourouma au Burkina Faso
 Sougouma, la localité située dans le département de Rambo au Burkina Faso

Homonymie de localités